Velika nagrada zahodnih ZDA 1977 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 3. aprila 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 80
| 1:51:35,470
| 2
| 9
|-
! 2
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 80
| + 0,773 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 80
| + 4,857 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 1:14,487
| 12
| 3
|-
! 5
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 80
| + 1:20,908
| 7
| 2
|-
! 6
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 79
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 78
| El. sistem
| 5
|  
|-
! 10
| 10
|  Brian Henton
| March-Ford
| 77
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 11
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 77
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 62
| Gorivo
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 57
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| Zavore
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 40
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 39
| Obnašanje
| 15
|  
|-
! DSQ
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 33
|  
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Renzo Zorzi
| Shadow-Ford
| 27
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 15
| Menjalnik
| 22
|  
|-
! Ods
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 5
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| March-Ford
| 4
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|}

Formula 1 sezona 1977
1977